Coppa Italia sau Cupa Italiei este cea mai importantă competiție de cupă eliminatorie din fotbalul profesionist italian. Este considerat al doilea cel mai important trofeu din fotbalul italian după campionatul Serie A.

Istorie 
Cupa Italiei a luat naștere în 1922, competiția este deschisă tuturor cluburilor din Serie A și Serie B, precum și patru echipe din Serie C. Stadionul Olimpic din Roma a găzduit cele mai multe finale, 40 de toate. Din 2008, toate finalele au avut loc acolo sub forma unui meci cu o singură etapă. Juventus Torino, de departe cea mai bună echipă cu 14 trofee în palmares, urmată de AS Roma cu 9 și Inter Milano cu 8 trofee. Uitându-ne în subsolul clasamentului, Hellas Verona și Palermo sunt singurele echipe care au pierdut cele mai multe finale (3 de fiecare), dintre echipele care nu au reușit să câștige Cupa Italiei.

De la prima finală dintre Vado și Udinese din 1922, au avut loc 74 de finale. Au existat 40 de finale cu un singur meci, dintre care una a fost rejucata după ce jocul inițial s-a încheiat cu un egal fără goluri. În 30 de ocazii, ultimele două echipe au jucat una împotriva celeilalte în două etape, acasă și în deplasare. În patru ocazii, s-a jucat cu o grupă finală de patru echipe pentru a determina câștigătorul. Începând cu 2022, 26 de echipe diferite au concurat în finală, 16 dintre ele câștigând competiția cel puțin o dată. În 11 ocazii, echipa câștigătoare a câștigat și Serie A în același sezon, făcând astfel o dublă internă. Inter Milano este singura echipă care a câștigat Serie A, Coppa Italia și UEFA Champions League în același an, mai exact în 2010. Turneul nu a avut loc în anii 1923–1925, 1928–1935 și 1944–1957. A fost reluat în 1958, împreună cu proiectul UEFA pentru o nouă competiție, Cupa Cupelor Europene.

Finale 

✠ Echipa a câștigat la penalty. & Echipa a câștigat la goluri mai multe marcate în deplasare.

Palmares

Semifinale

Referințe

Legături externe
 Italy – Lista finalelor cupei pe RSSSF
 Coppa Italia Final Preview
 Coppa Italia Fixtures and Results

Fotbal în Italia
Cupe naționale de fotbal